QRS est un code qui signifie « Dois-je transmettre plus lentement ? » selon le code Q.
En médecine, l'onde QRS ou complexe QRS correspond en électrocardiographie à l'onde de dépolarisation des ventricules cardiaques.

Code Q